Иван Петров Огнянов е български лекар акушер-гинеколог, управител на софийската Окръжна болница.

Биография 
Роден е през 1878 г. в Кюстенджа. Майка му Мина (Мария) Иванова Горанова е от видно карловско семейство. На нея Христо Ботев посвещава стихотворението си „Пристанала“ и според мнозина изследователи тя е неговото „първо либе“. Мина се омъжва за Петър Савов Огнянов, председател на Кюстенджанската българска община, чийто род произхожда от Котел и Жеравна. Семейството има четири деца – Сава, Иван, Богдан и Александър; при раждането на Александър през 1884 г. майката умира.

Иван Огнянов завършва медицина и се дипломира със специалност „Акушерство и гинекология“ в Монпелие, Франция. Оженва се за своята колежка, завършилата същата специалност във Франция д-р Ана Трънка. Двамата работят в „Майчин дом“ и са едни от първите помощници на д-р Методи Славчев (1908 г.), а след това на проф. Стаматов. По-късно д-р Иван Огнянов е управител на Окръжна болница.

С Ана Трънка имат две деца – Минка (1912) и Карл (1916).

Умира на 29 декември 1929 г. в София.

Родословие

Източници 

Български лекари
Починали в София
Родени в Кюстенджа